El nombre Departamento del Centro puede referirse a:

 Departamento del Centro, de la República de Haití;
 Departamento del Centro, de la República de Costa de Marfil;
 Departamento del Centro, de la Capitanía General de Cuba;
 Departamento del Centro, de la República del Paraguay;
 Departamento del Centro, del antiguo estado de Antioquia (Colombia);
 Departamento del Centro, del antiguo estado de Boyacá (Colombia);
 Departamento del Centro, del antiguo estado de Tolima (Colombia).